Austria:
 Arzl – dzielnica Innsbrucka
 Arzl im Pitztal – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Imst

Zobacz też:
 Arc
 Arz